OSI jest skrótem o różnych znaczeniach:
 Model OSI – ISO Open System Interconnection
 Open Source Initiative – organizacja promująca otwarte oprogramowanie
 Office of Strategic Influence (OSI) – amerykański zespół metalowy
 Orange Sport Info – sportowy kanał telewizyjny, należący do Telekomunikacji Polskiej.
 Open Society Institute